Příjmení Lyčka nosí více osobností:

 Božena Lyčková (1911–???) – československá politička KSČ
 Břetislav Lyčka (1903–1942) – český lékař a protinacistický bojovník
 Jaroslav Lyčka (* 1951) – československý hokejista
 Václav Lyčka (1920–???) – československý politik KSČ
 Viola Lyčková (* 1964) – česká překladatelka
 Zdeněk Lyčka (* 1958) – český diplomat a překladatel

Podobná příjmení 
 Lička